«This Used to Be My Playground» — песня американской певицы Мадонны. Это тема к фильму «Их собственная лига», в котором Мадонна тоже снималась. Была издана как сингл летом 1992 года.

Достигла 1 места в США и многих других странах.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Участники записи 

 Мадонна  - автор песни , продюсер , вокал
 Шеп Петтибон  - автор песни, продюсер, программист
 Джереми Лаббок - струнная аранжировка , программирование
 Al Schmitt  - звукорежиссёр , сведение
 Джери Хайден - дизайнер

Примечания 

Песни 1992 года
Синглы 1992 года
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM